D'Indy est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Marie-Caroline d'Indy, nom de naissance de Caroline Tresca, petite fille de Vincent d'Indy (1959-), animatrice, productrice, comédienne, peintre, sculptrice et écrivaine française ;
 Vincent d'Indy (1851-1931), compositeur français ;

Astronomie 
 (11530) d'Indy, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme français